Кисарово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кисарово — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Кисарово — деревня в Чернском районе Тульской области.